Гусинец — топоним:

Россия 
 Гусинец — деревня в Печорском районе Псковской области.
 Гусинец (приток Индиги) — река.
 Гусинец (приток Пёши) — река.
 Гусинец — озеро в Юринском районе Республики Марий Эл.

Чехия 
 Гусинец — город в районе Прахатице
 Гусинец — община в районе Прага-восток